Ива́н Фёдорович Пономарёв:
 Пономарёв, Иван Фёдорович (1882—1982) — русский, советский физикохимик, педагог.
 Пономарёв, Иван Фёдорович (1907—1993) — полный кавалер ордена Славы.